

Communes
 Vaulx, commune française du Pas-de-Calais
 Vaulx, commune française de la Haute-Savoie
Vaulx-en-Velin, commune française du Rhône
Vaulx-Milieu, commune française de l'Isère
Vaulx-Vraucourt, commune française du Pas-de-Calais

Anciennes communes
 Vaulx, ancienne commune française du Pas-de-Calais, aujourd'hui intégrée à Vaulx-Vraucourt

Autres toponymes
 Vaulx, section de la ville belge de Tournai, située en Région wallonne dans la province de Hainaut
 Vaulx, section de la ville belge de Chimay, située en Région wallonne dans la province de Hainaut

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France